То́мас Кауке́нас (; род. 1 мая 1990 года, Утена, Литовская Республика) — литовский биатлонист, участник чемпионатов мира, а также двух зимних Олимпийских игр 2014 и 2018 годов.

Карьера 
Начал заниматься биатлоном в 2003 году. На кубке мира по биатлону дебютировал в сезоне 2008/2009, заняв в своей первой гонке 100-е место. В сезоне 2012/2013 впервые набрал кубковые очки. На чемпионате мира 2013 года в чешском Ново-Место Каукенас занял 22-е место в спринте. Этот результат позволил попасть ему в масс-старт. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи литовец был близок к завоеванию первой для своей страны медали на зимних играх. В индивидуальной гонке после третьего огневого рубежа он сенсационно шёл вторым, но на последней стрельбе стоя Каукенас допустил 3 промаха и откатился на итоговую 23-ю позицию, проиграв чемпиону чуть более трёх минут.

Участие на зимних Олимпийских играх

Участие на Чемпионатах мира  

2012/2013 — 63-е место

2013/2014 — 58-е место

2015/2016 — 75-е место

2016/2017 — 73-е место

2019/2020 — 85-е место

Примечания

Ссылки 
Tomas Kaukėnas  в базе данных IBU (на английском языке)
 Записи в базах о спорте : национальный олимпийский Комитет Литвы  [архив] • Спорт Reference  [архив] • международный Союз биатлона [архив]
 ↑ (в) Профиль олимпийский, Tomas Kaukėnas  [архив] на sports-reference.com  [архив]
 Это заготовка статьи о биатлонисте. Вы можете помочь проекту, дополнив её.

Биатлонисты Литвы
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года